Клеландина () — позднепермский (зоны Endothiodon — Dicynodon) горгонопс, обитавший в Южной Африке. Череп очень низкий и широкий, морда закруглённая. Затылок чрезвычайно широкий и низкий. Имеется пахиостоз надглазничной области. Род выделен Р. Брумом в 1948 году.

Типовой вид — C. rubigei. Длина черепа около 20 см. Обращает на себя внимание полное отсутствие заклыковых зубов. Верхние клыки очень массивные. Второй вид — C. scheepersi, описан Бринком и Китчингом в 1953 году как Dracocephalus scheepersi, в род Clelandina включён Сигонье в 1970 году. От типового вида отличается более короткой мордой. Длина черепа около 19 см.

В состав рода в настоящий момент включают также горгонопса, ранее известного как брумицефал (). Исходно этот горгонопс был описан как вид рода рубиджея. Род брумицефал был предложен Сигонье-Расселл в 1989 году. Это крупное животное, с черепом длиной до 34 см. Отличается очень широкой задней частью черепа (у некоторых экземпляров ширина черепа больше длины) и наличием 5 пар послеклыковых зубов. Развит пахиостоз. По способу охоты мог быть сходен с саблезубыми кошками (уплощённые саблевидные клыки при короткой морде), мог питаться очень крупной добычей. Единственный вид — Broomicephalus laticeps — сейчас называется Clelandina laticeps.

Ссылки 
 Eva Gebauer «Phylogeny and Evolution of the Gorgonopsia with a Special Reference to the Skull and Skeleton of GPIT/RE/7113 (‘Aelurognathus?’ parringtoni)» 
 Broomicephalus laticeps 
 Blaire Van Valkenburgh and Ian Jenkins «Evolutionary patterns in the history of permo-triassic and cenozoic synapsid predators» 

Горгонопсы
Синапсиды пермского периода